Flay Allster (フレイ・アルスター) es un personaje ficticio de la serie de animé Gundam Seed. Su voz es interpretada por Houko Kuwashima en la versión japonesa.

Historia 

Flay es la hija de George Allster, un ministro de la Federación Atlántica. Su prometido es Sai Argyle. Es Natural de nacimiento, y simpatiza con los ideales anti-coordinadores de Blue Cosmos, pero no forma parte de ellos. La única de sus amigas con la que ella se familiariza es Miriallia Haw, con la cual comparte chismes poco antes de los ataques de ZAFT a Heliopolis. Ella solo conoce a Kira Yamato como el "amigo de Sai". Ella escapa de la destrucción de Heliopolis en una cápsula de escape y termina en el Archangel cuando Kira recupera la cápsula mientras pilotaba el GAT-X105 Strike.

Flay presenciaría con horror como su padre es asesinado en un fallido plan de parte de la tripulación del Archangel para intentar sacarlo con vida de la emboscada que ZAFT les había preparado. En dicho plan estaría participando Kira a quien eventualmente culpa de la muerte de su padre, tras sentirse engañada por él, ya que no le protegió como le dijo antes de partir a la batalla. Luego idearía una forma de vengarse de Kira la cual consistiría en hacer que este comience a fijarse en ella y que acabaran siendo una pareja, provocando de este modo un cambio emocional en los pensamientos de Kira. Más tarde Flay acabaría enlistándose en el ejército de la Alianza movida por la voluntad de su padre de acabar con la guerra, lo cual provocó que Kira y sus amigos tomaran conciencia de la situación y también acabaran enlistándose. Mientras duró la estancia del Archangel en ORB en lo que ellos reparaban la nave averiada por las recientes escaramuzas con las tropas de ZAFT, tras unas duras palabras de Flay a Kira echándole en cara que se compadeciera de ella, cuando debería de ser al contrario, Kira le hace saber a Flay que lo suyo había terminado lo cual no se sabe si Kira se percató de lo que Flay le estuvo haciendo.

Poco después cuando Kira y Tolle son declarados desaparecidos en acción, Flay presencia como su amiga Miriallia quiere tomar la justicia por su mano al enterarse esta de que Tolle había muerto matando a Dearka Elsman quien había sido capturado por las tropas del Archangel, Sai logra tranquilizar a Miriallia pero Flay confundida por los sentimientos de la muerte de su padre y de su relación con Kira toma una pistola e intenta matar a Dearka, pero una recompuesta emocionalmente Miriallia se tira contra Flay y desvia el disparo de la pistola. Flay le exige una explicación recriminándole que ellas se parecen a lo que Miriallia le aclara que no es así.

Personajes de la era cósmica
Personajes femeninos en anime y manga